Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Vera Zvonarëva 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Vera Zvonarëva (finale)
 Amy Frazier (semifinali)
 Marion Bartoli (semifinali)

 Denisa Chládková (secondo turno)
 Jill Craybas (primo turno)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Marlene Weingärtner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2004